U/17-Verdensmesterskabet i fodbold blev for første gang afholdt i 1985. Første titel gik til Nigeria. Turneringen bliver afholdt af fodboldforbundet FIFA.

Medaljetagere

Se også 
U20 VM i fodbold

Fodboldturneringer
Etableret i 1985